Skalltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skalltjärnen, Värmland, sjö i Munkfors kommun,  (11,2 ha)
Stora Skalltjärnen, sjö i Ludvika kommun, 
Skalltjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Skalltjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (2 ha)
Skalltjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Skalltjärnen, sjö i Krokoms kommun,  (6,94 ha)
Skalltjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (14,3 ha)

Se även
Skallen
Skaltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn